Mistrzostwa Azji i Strefy Pacyfiku w Curlingu 2013 odbyły między 11 a 19 listopada 2013, w Szanghaju, na lodowisku Sanlin Sports Center.

W zawodach brało udział 11 drużyn (5 kobiecych i 6 męskich). Drużyny zakwalifikowane do finału wystąpią w mistrzostwach świata w 2014. Początkowo do rywalizacji zgłoszone były również reprezentacje Kazachstanu.

Drużyny rozegrały dwie rundy każdy z każdym. W półfinałach pary 1-4 i 2-3 grały do 3 wygranych meczów (biorąc pod uwagę fazę grupową).

Złote medale w rywalizacji pań wywalczyły Koreanki (Kim Ji-sun), w finale wynikiem 9:8 triumfowały nad reprezentacją Chin (Wang Bingyu). Brązowe medale przypadły Japonkom (Ayumi Ogasawara).

7 raz z rzędu tytuł mistrzowski zdobyli Chińczycy (Liu Rui), którzy w finale pokonali 9:6 Japonię (Yusuke Morozumi). Na najniższym stopniu podium znaleźli się Koreańczycy (Kim Soo-hyuk).



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po 14. sesji

Sesja 1. 
12 listopada 2013; 9:00

Sesja 2. 
12 listopada 2013; 14:00

Sesja 3. 
12 listopada 2013; 19:00

Sesja 4. 
13 listopada 2013; 14:00

Sesja 5. 
14 listopada 2013; 9:00

Sesja 6. 
14 listopada 2013; 14:00

Sesja 7. 
14 listopada 2013; 19:00

Sesja 8. 
15 listopada 2013; 9:00

Sesja 9. 
15 listopada 2013; 14:00

Sesja 10. 
16 listopada 2013; 9:00

Sesja 11. 
16 listopada 2013; 14:30

Sesja 12. 
16 listopada 2013; 19:30

Sesja 13. 
17 listopada 2013; 9:00

Sesja 14. 
17 listopada 2013; 14:00

Play-off

Półfinały

1-4 
18 listopada 2013; 9:30

2-3 
18 listopada 2013; 9:30

Mały finał 
19 listopada 2013; 14:00

Finał 
19 listopada 2013; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po 11. sesji

Sesja 1. 
12 listopada 2013; 9:00

Sesja 2. 
12 listopada 2013; 19:00

Sesja 3. 
13 listopada 2013; 9:00

Sesja 4. 
13 listopada 2013; 19:00

Sesja 5. 
14 listopada 2013; 9:00

Sesja 6. 
14 listopada 2013; 19:00

Sesja 7. 
15 listopada 2013; 14:00

Sesja 8. 
16 listopada 2013; 9:00

Sesja 9. 
16 listopada 2013; 19:30

Sesja 10. 
17 listopada 2013; 9:00

Sesja 11. 
17 listopada 2013; 14:00

Play-off

Półfinały

1-4

2-3

Mały finał 
19 listopada 2013; 14:00

Finał 
19 listopada 2013; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw 
 2013 Pacific-Asia Curling Championships 

2013
2013 w curlingu
Sport w Szanghaju
2013 w Chinach
Curling w Chinach